— японский актёр и телеведущий. Наиболее известная работа — фильм Большая белая башня (1966). Снимался у множества режиссёров, в том числе , Тадаси Имаи и Кодзабуро Ёсимуры; критики также выделяют его дуэт с Аяко Вакао. Помимо таланта, отличался высоким ростом (180 см) и зачастую играл преступников. Занимался кинопроизводством.

Биография 
Родился в Осаке, настоящее имя — . Отец умер вскоре после рождения сына, мать жила вместе с Дзиро в доме его дедушки. Во время оккупации Японии американскими войсками мальчик научился английскому языку и планировал стать дипломатом, но в студенческие годы начал подрабатывать шансонье в кафе Гиндзы и постепенно вошёл в шоу-бизнес. Победив в конкурсе «Мистер Япония», Дзиро окончил актёрские курсы кинокомпании , а затем в 1957 году устроился туда работать.

Дебютный фильм Тамии —  — принёс ему множество предложений, но всё это были мелкие роли, так как в «золотой век кинематографа» крупные роли доставались звёздам: Синтаро Кацу, Юдзиро Исихаре. Дзиро бойко брался за все предложения, тщательно готовясь даже к появлению в эпизодах, и они постепенно увеличивали его популярность. В 23 года Тамия впервые получил роль первого плана — в фильме , после которой его карьера пошла в гору. Он снимался с Синтаро Кацу в фильмах серии , а в 1966 году — в «Большой белой башне», сделавшей его любимцем публики. Однако он не был удовлетворён собой, считая, что слишком молод для роли.

На съёмках фильмов серии  Тамия познакомился с актрисой , с которой сыграл свадьбу в мае 1965 года и стал отцом двоих сыновей, также выбравших актёрскую профессию:  (р. 1966) и  (1967—2014).

Другой знаменитой серией фильмов с Тамией в главной роли стал . Уже завоевавший славу Тамия оказался на пятом месте в титрах фильма Время неверия, что привело его в бешенство. Он разорвал контракт с Daiei и начал независимую карьеру, однако как раз в то время пять крупнейших японских кинокомпаний заключили , которое оставило его без работы.

После ухода с Daiei Тамия через несколько лет открыл собственную кинокомпанию, отчаявшись найти роли для себя. В этот же период лавинообразно росла популярность телевидения, и он стал ведущим телевикторины . Высочайшие рейтинги передачи (до 29 %) определили его дальнейшую деятельность, и на этой должности Тамия оставался следующие 9 лет. В 1974 году он возвращается на большой экран в фильме «Прекрасное семейство» по произведению его любимой писательницы . Дзиро снова погружается в работу и один за одним выходят новые фильмы с ним в главной роли. От перенапряжения у него развивается биполярное расстройство и он берёт двухлетний отпуск на лечение.

Сорокатрёхлетний Тамия получает разрешение на повторную экранизацию «Белой башни» у Ямасаки: на этот раз он исполняет главную роль в  в зрелом возрасте, постановка имеет оглушительный успех. Тамия, как всегда, очень тщательно готовился к роли, к примеру, для того, чтобы натуральнее сыграть обморок, три дня ничего не ел. В последние месяцы жизни Тамия страдал от депрессии и бреда величия, вызванных биполярным расстройством. Он застрелился из дробовика в своём особняке в токийском квартале Минато в день показа последней серии «Белой башни».

Тамия имел 1-й дан карате и свободно говорил по-английски. Помимо актёрской работы, он спродюсировал фильм «YELLOW DOG» совместного англо-японского производства, который провалился в прокате в 1973 году.

Избранная фильмография

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Телеведущие Японии